Хам:

 Хам — груба, нахабна людина.
 Хам ( ;  , Cham ; , xam, «гарячий») — біблійний персонаж.
 Хам (Зіґ) () — комуна в Німеччині, в землі Рейнлянд-Пфальц.
 «Хам» — кримінальне прізвисько Віктора Януковича.

Персоналії 
 Вальтер Хам (1894—1951) — німецький генерал, учасник Першої і Другої світових воєн, кавалер Лицарського хреста з Дубовим листям
 Микола Хам — український громадський діяч, розстріляний в урочищі Сандармох.
 Хам Хин Чхоль (1930 — 2000) — південнокорейський футболіст, що грав на позиції воротаря. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

Примітки